Testosteron či testosterone může být:
 Testosteron – steroidní hormon
 Testosterone (film) – americko-argentinský film z roku 2003
 Testosteron (film) – polský film z roku 2007
 Testostérone (film) – francouzský film z roku 2008